Колонија Гвадалупе има више значења:

 Колонија Гвадалупе (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Гвадалупе, Отонго (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Гвадалупе, Серо дел Тезонтле (Тлавелилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе, Ла Лома (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Илдефонсо Виља Алта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Педро Апостол), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Гвадалупе, Долорес (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Гвадалупе, Сан Хосе (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Гвадалупе (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику